Nonio, comune italiano
Nonio, lo strumento di misura
Nonio, il nome proprio di persona
Nonio, mitologico cavallo del cocchio di Ade